Чемпионат Португалии по футболу 1983—1984 года является 50-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 26-й раз в своей истории стала «Бенфика».

В чемпионате участвовало 16 команд, было сыграно 240 матчей и забито 599 голов (в среднем 2,5 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Futebol Portugues em Numeros

1983/1984
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 1983 году
Спорт в Португалии в 1984 году